Velika nagrada Monaka 2006 je bila sedma dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2006. Odvijala se je 28. maja 2006.

Rezultati

Kvalifikacije 

Opombe
*: V zadnjem krogu zadnjega dela kvalifikacij se je Michael Schumacher v ovinku La Rascasse zaustavil, kar je povzročilo rumeno zastavo, zaradi česar ostali dirkači ta niso smeli voziti s polno hitrostjo. Po kvalifikacijah so takoj sledile pritožbe ostalih moštev, da je bila to namerna poteza Ferrarija, da bi Schumacherju zagotovili najboljši štartni položaj, saj je bil Alonso na dobri poti da bi ga premagal. Čeprav je Schumacher vztrajal, da je šlo preprosto za dirkaško napako, so mu komisarji izbrisali vse čase dosežene v kvalifikacijah. Tako da se je Schumacher odločil štartati iz boksov.
†: Zaradi oviranja Davida Coultharda v hitrem krogu, so komisarji Giancarlu Fisichelli brisali najhitrejše tri čase kvalifikacij, tako da je moral štartati z 9. štartnega mesta.
‡: Felipe Massa ni dosegel časa na kvalifikacijah, ker je že v prvem delu poškodoval dirkalnik.

Dirka 

|-
! 1
| 1
|  Fernando Alonso
| Renault
| 78
| 1:43:43,116
| 1
| 10
|-
! 2
| 4
|  Juan Pablo Montoya
| McLaren-Mercedes
| 78
| + 14,567 s
| 4
| 8
|-
! 3
| 14
|  David Coulthard
| Red Bull-Ferrari
| 78
| + 52,298 s
| 7
| 6
|-
! 4
| 11
|  Rubens Barrichello
| Honda
| 78
| + 53,337 s
| 5
| 5
|-
! 5
| 5
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 78
| + 53,830 s
| 22
| 4
|-
! 6
| 2
|  Giancarlo Fisichella
| Renault
| 78
| + 1:02,072
| 9
| 3
|-
! 7
| 16
|  Nick Heidfeld
| BMW Sauber
| 77
| +1 krog
| 15
| 2
|-
! 8
| 7
|  Ralf Schumacher
| Toyota
| 77
| +1 krog
| 10
| 1
|-
! 9
| 6
|  Felipe Massa
| Ferrari
| 77
| +1 krog
| 21
|
|-
! 10
| 20
|  Vitantonio Liuzzi
| Toro Rosso-Cosworth
| 77
| +1 krog
| 12
|
|-
! 11
| 12
|  Jenson Button
| Honda
| 77
| +1 krog
| 13
|
|-
! 12
| 19
|  Christijan Albers
| MF1-Toyota
| 77
| +1 krog
| 16
|
|-
! 13
| 21
|  Scott Speed
| Toro Rosso-Cosworth
| 77
| +1 krog
| 18
|
|-
! 14
| 17
|  Jacques Villeneuve
| BMW Sauber
| 77
| +1 krog
| 14
|
|-
! 15
| 18
|  Tiago Monteiro
| MF1-Toyota
| 76
| +2 kroga
| 17
|
|-
! 16
| 23
|  Franck Montagny
| Super Aguri-Honda
| 75
| +3 krogi
| 20
|
|-
! 17
| 8
|  Jarno Trulli
| Toyota
| 72
| Hidravlika
| 6
|
|-
! Ods
| 15
|  Christian Klien
| Red Bull-Ferrari
| 56
| Prenos
| 11
|
|-
! Ods
| 10
|  Nico Rosberg
| Williams-Cosworth
| 51
| Trčenje
| 8
|
|-
! Ods
| 3
|  Kimi Räikkönen
| McLaren-Mercedes
| 50
| Motor
| 3
|
|-
! Ods
| 9
|  Mark Webber
| Williams-Cosworth
| 48
| Izp. sistem
| 2
|
|-
! Ods
| 22
|  Takuma Sato
| Super Aguri-Honda
| 46
| El. sistem
| 19
|
|}

Opombe 

 Vodilni: Fernando Alonso 1–23, 25–78 (77); Mark Webber 24 (1)
 Prve stopničke: Red Bull Racing.
 Zadnje stopničke: Juan Pablo Montoya, David Coulthard

Formula 1 sezona 2006
2006